Vargem Grande, comune dello stato di Maranhão in Brasile.
 Vargem Grande Paulista, comune dello stato di San Paolo in Brasile.
 Vargem Grande do Sul, comune dello stato di San Paolo in Brasile.
 Vargem Grande do Rio Pardo, comune dello stato di Minas Gerais in Brasile.
 Vargem Grande, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.